Fushi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fushi (köping), Guangxi, 
 Fushi (köpinghuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 24,84, long 116,92),  

Robotskapade Kinaförgreningar